Las Labradas puede referirse a:

 Las Labradas (Sinaloa), sitio arqueológico conteniendo petroglifos, en el estado de Sinaloa, en México.
 Castro de las Labradas, yacimiento astur de la segunda Edad del Hierro.
 Cuevas Labradas (Teruel), es una localidad y municipio de España , en la provincia de Teruel.